Municipio de Atlas puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Atlas (condado de Pike, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Atlas (condado de Genesee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Genesee.